Трипура:

 Трипура — небольшой по площади штат на востоке Индии.
 Трипура — описанные в священных текстах индуизма три огромные летающие города-крепости.
 Трипура — один из коренных народов Бангладеш и штата Трипура (Индия).